Народная вооружённая полиция Китая (, сокр. ) — составная часть Вооружённых сил Китайской Народной Республики, внутренние войска/жандармерия КНР.  Состоит из подразделений внутренней охраны, охраны золотых запасов, лесов, гидроэлектростанций, транспорта, пограничных войск, береговой охраны, войск общественной безопасности, пожарных частей и частей охранения. Войска народной вооружённой полиции были созданы 19 июня 1982 года. Численность народной вооруженной полиции составляет, по различным оценкам, от 1,1 до 1,5 миллионов человек.

В мирное время Народная вооружённая полиция обычно охраняет различные важные объекты, выполняет задачи по борьбе с террористическими актами, а также оказывает помощь в экономическом строительстве. В военное время народная полиция призвана содействовать НОАК в совместной обороне и боевых действиях.

До 1 января 2018 года войска полиции были включены в организационную структуру Госсовета, находясь в двойном подчинении у Госсовета и Центрального военного совета. С 1 января 2018 года войска полиции включены в организационно-штатную структуру Центрального военного совета и больше не будут находиться в организационной структуре Госсовета, перейдя под единое руководство Центрального военного совета. Войска имеют трёхстепенные органы управления — штаб, дивизия и полк.

См. также

Примечания

Ссылки 

 Национальная оборона Китая в 2002 году (Белая книга)
 Организация народной вооружённой полиции
 Народная полиция Китая.

Появились в 1982 году в Китае
Вооружённые силы Китая
Жандармерия
Правоохранительные органы КНР